Wittstock kan syfta på:

 Wittstock/Dosse – stad i Brandenburg (Landkreis Ostprignitz-Ruppin), Tyskland.
 Wittstock, Nordwestuckermark – ortsdel i Nordwestuckermark (Landkreis Uckermark), Tyskland.
 Wysoka, Smołdzino Wittstock im Landkreis Stolp, Pommern – en polsk ort i Pommern
 Wysoka, Tucholski (tidigare Wittstock im Landkreis Tuchel, Danzig-Westpreußen) – ort i Kujawy-Pomorze i Polen, se Tuchola
 Wysoka Gryfińska (tidigare Wittstock im Landkreis Greifenhagen, Pommern) – ort i polska Västpommern, se Gryfino
 Wysoka, Myśliborski (tidigare Wittstock im Landkreis Königsberg (Neumark), Mark-Brandenburg) – ort i polska Västpommern.

Personer
 Charlene Wittstock (född 1978), sydafrikansk simmare och furstinna av Monaco, se Charlene, furstinna av Monaco

Se även
 Slaget vid Wittstock – et slag 1636 i Trettioåriga kriget